Ово је списак 26 региона Француске поређаних по површини:

Види још 
 Региони Француске по густини становника
 Региони Француске по броју становника

Француски региони